Palais Rothschild pode referir-se a um dos seguintes palácios da família Rothschild em Viena:
 Palais Albert Rothschild
 Palais Nathaniel Rothschild
 Palais Rothschild (Metternichgasse)
 Palais Rothschild (Prinz-Eugen-Straße)
 Palais Rothschild (Renngasse)

Desambiguação